Domentziolus ou Domnitziolus est le nom de deux personnalités de l'Empire byzantin: 
 Domentziolus (frère de Phocas), frère de l'empereur byzantin Phocas et magister officiorum.
 Domentziolus (neveu de Phocas), neveu de l'empereur byzantin Phocas, curopalate et général.